Пухова — жіноча форма слов'янського прізвища Пухов та назва окремих населених пунктів.

Персоналії 

 Пухова Ірина Григорівна (1914—2001) — радянський та український режисер-документаліст.
 Пухова Ірина Петрівна (нар. 1947) — радянський та український інженер-будівельник.

Населені пункти 

 Пухова — село в Білорусі, Берестейська область, Дорогичинський район.
 Пухова — село в Україні, Рівненська область, Рівненський район

Див. також 
 Пухов